Пиковая дама — игральная карта, ассоциирующаяся с несчастьем или неудачей, широко использующаяся в различных гаданиях.
 «Пиковая дама» (1834) — повесть А. С. Пушкина

Театр 
 «Пиковая дама» (1969) — телеспектакль Петра Фоменко
 «Пиковая дама» (1985) — телеспектакль Петра Фоменко
 «Пиковая дама»d (1850) — опера французского композитора Фроманталя Жака Галеви (по повести Александра Пушкина в переводе Проспера Мериме)
 «Пиковая дама» (1890) — опера П. И. Чайковского по повести А. С. Пушкина
 «Пиковая дама» — балет Ролана Пети
 «» (1864) — оперетта Франца фон Зуппе

Экранизации повести А. С. Пушкина 
 «Пиковая дама» (1910) — художественный фильм Петра Чардынина (Россия)
 «Пиковая дама» (1916) — художественный фильм Якова Протазанова (Россия)
 «Пиковая дама»/Pique Dame (1918) — художественный фильм  (Германия)
 «Пиковая дама»/Pique Dame (1927) — художественный фильм Александра Разумного (Германия)
 «Пиковая дама»/La dame de pique (1937) — художественный фильм Федора Оцепа (Франция; 
 «Пиковая Дама»/The Queen of Spades — художественный фильм  (Великобритания)
 «Пиковая дама»/The Queen of Spades — телевизионный  фильм  (великобритания)
 «Пиковая дама» (1960) — художественный фильм-опера Романа Тихомирова (СССР)
 «Пиковая дама»/La dame de pique (1965) — художественный фильм  (франция) 
 «Пиковая дама»/Dama pikowa (1972) — телевизионный фильм Януша Моргенштерна (Польша)
 «Пиковая дама»/Pique Dame (1981) — телевизионный фильм-опера (ФРГ)
 «Пиковая дама» (1982) — телевизионный фильм Игоря Масленникова (СССР)
 «Пиковая дама» (1983) — фильм-опера (СССР)

См. также 
 «Пиковая дама: Зазеркалье» (2019) — российский фильм ужасов
 «Пиковая дама: Чёрный обряд» (2015) — фильм ужасов Святослава Подгаевского (Россия)
 Дама пик (фильм)